El següent calendari és vàlid per a qualsevol any comú començat en dimecres. Un any comú és un any de 365 dies, és a dir, un any que no és de traspàs. Aquests anys comencen en dimecres 1 de gener i s'acaben en dimecres 31 de desembre. En són exemples el 1986, el 1997 i el 2003. L'últim any comú començat en dimecres fou el 2014 i el proper serà el 2025.

Altres anys comuns començats en dimecres 

Calendari
Setmana